La Mota del Puig del Mas era una construcció medieval, un munt de terra organitzat en forma de poblat i lloc de vigilància de la costa, del terme comunal de Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Les seves restes estan situades on ara hi ha el veïnat del Puig del Mas, nucli primigeni de Banyuls de la Marenda: fins al  no es començà a edificar a ran de mar, on es troba el poble actual.

Quan l'any 1258 el comte d'Empúries donà permís per a construir el Castell de Querroig i el que hi hagué al que ara es coneix com a Puig del Castell, l'única defensa de la vall de Banyuls era la Mota del Puig del Mas, on hi havia el centre neuràlgic de la vall.

L'any 1833 encara era ben visible el munt de terra de la Mota, ara del tot arranat i amb el seu espai ple d'edificacions, sobresortint de la Vila Vella de Banyuls.

Bibliografia

Referències 

Castells romànics desapareguts del Rosselló
Castells medievals de Banyuls de la Marenda